Savolainen est un mot finlandais qui signifie « savonien », gentilé désignant un habitant de la province de Savonie.

C’est également un nom propre finlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1921-1998), lieutenant général finlandais
  (1920-2009), écrivain, poète et conducteur de locomotive finlandais
  (1917-1977), sprinter finlandais et joueur de baseball ;
  (1886-?), lutteur finlandais ;
  (1939-), entraîneur de trot finlandais ;
  (1988-), joueur finlandais de hockey sur glace ;
  (1941-), catcheur finlandais ;
  (1998-), lutteur finlandais
  (1908-1993), journaliste et traducteur finlandais
  (1917-1993), boxeur finlandais ;
 Hannu Savolainen (1953-), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace ;
  ;
  (1922-1975), acteur finlandais ;
  (1964-), concepteur sonore et producteur de musique finlandais ;
 Jaana Savolainen (1964-), fondeuse finlandaise ;
  (1961-2009), pianiste de jazz finlandais ;
 Juska Savolainen (1983-), footballeur finlandais ;
  (1986-), footballeur finlandais ;
  (1968-), joueur de football finlandais
  (1955-), entraîneur de hockey finlandais
  (1941-), général de brigade finlandais ;
  (1898-1982), auteure finlandaise ;
  (1929-2019), rédacteur en chef et homme politique finlandais ;
 Kimmo Savolainen (1974-), sauteur à ski finlandais ;
  (1897-1920), activiste communiste finlandaise ;
  (1973-), bodybuilder finlandais ;
 Mykola Savolaynen (1980-), athlète ukrainien de triple saut ;
  (1997-), joueuse finlandaise de hockey sur glace ;
  (1996-), footballeur finlandais ;
  (1883-1964), commerçant finlandais et membre du Parlement du Groupe parlementaire des travailleurs socialistes et des petits agriculteurs ;
  (1797-1855), poète folklorique finlandais ;
  (1980-), arbitre de hockey finlandais ;
  (1913-1944), soldat finlandais, chevalier de la Croix de Mannerheim ;
  (1955-), directeur général de l'Agence administrative régionale de la Finlande du Nord ;
  (1929-), caricaturiste finlandais ;
  (1946-2012), joueur de hockey finlandais ;
  (1948-), rédacteur en chef finlandais, écrivain de non-fiction et entrepreneur médiatique ;
  (1882-1963), missionnaire finlandais ;
  (1985-), footballeur finlandais ;
 Vincent Savolainen (1966-), un biologiste britannique ;
  (1899-1937), auteur finnois d’Ingrie.

Patronyme finnois.